Bowie kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Bowie (Maryland)
 Bowie (Texas)

en naar de volgende personen met de achternaam Bowie:
 David Bowie
 James Bowie
 Tori Bowie